Glyphostomops oenoa är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1934.  Glyphostomops oenoa ingår i släktet Glyphostomops och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
oenoa